Порт-Жуа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 95 км на північний захід від Парижа, 25 км на південний схід від Руана, 27 км на північ від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1-1-2018 Порт-Жуа і Турнедо-сюр-Сен було об'єднано в новий муніципалітет Порт-де-Сен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Порт-Жуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Порт-Жуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер